Пурье (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пурье, Атс (род. 1985) — эстонский футболист.
 Пурье, Марвин (род. 1991) — немецкий футболист, нападающий.
 Пурье, Эйно (1900—1984) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.